Die Rallye Schweden ist eine Rallye-Veranstaltung, die jährlich Anfang Februar ausgetragen wird. Sie ist der einzige Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft, der auf Schnee und Eis ausgefahren wird.

Geschichte 
Die Rallye Schweden wird seit 1950 ausgetragen. Von 1950 bis 1964 war sie unter dem Namen Svenska Rallyt Till Midnattssolen ein Sommerevent. Seit 1965 ist die Rallye ein reiner Winterevent und wurde in KAK-Rallyt umbenannt. Seit 1973, dem ersten Jahr der Rallye-Markenweltmeisterschaft, ist die Rallye Schweden Bestandteil der WRC. In ihrer Geschichte musste die Rallye viermal abgesagt werden. 1974 aufgrund der Ölkrise und 1990 wegen der zu milden Wetterbedingungen und der daraus resultierenden Schneeschmelze, welche die Straßen zu schlammig machte. 2009 fand aufgrund des Rotationssystems der Rallye-WM und 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie ebenfalls keine Rallye Schweden statt.

Die Rallye wurde über Jahrzehnte von Fahrern aus den Nordischen Ländern dominiert. Erst in der 53. Auflage, im Jahr 2004, gelang es Sébastien Loeb mit seinem Sieg, diese Serie erstmals zu durchbrechen.

Bis zur Saison 2021 fand die Rallye in der schwedischen Provinz Värmland statt. Der Servicepark befand sich seit 2017 in Torsby, gestartet wurde in Karlstad und der Zieleinlauf war in Torsby. Seit 2022 findet die Rallye in der Gegend von Umeå in der Provinz Västerbotten statt.

Charakteristik 
Obwohl die Rallye Schweden auf Schnee und Eis ausgetragen wird, gehört sie zu den schnellsten Läufen in der Rallye-Weltmeisterschaft. Dies liegt an den schmalen Spikes-Reifen, die sich durch den Schnee in den gefrorenen Untergrund graben, wie auch an der besonderen Fahrtechnik der Rallyefahrer, welche die hohen Schneewände am Straßenrand manchmal bewusst in die Ideallinie einbeziehen, indem sie sich an diese anlehnen und somit die Kurven etwas schneller durchfahren können.

Gesamtsieger

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 Ergebnisse auf eWRC-results.com

 
Värmland
Erstveranstaltung 1950